Танагра может означать:
 Танагра — древний город в Беотии и деревня в Греции.
 Танагра (дим) — община в Греции.
  — авиабаза Военно-воздушных сил Греции.

См. также 
 Танагровые (Thraupidae) — семейство птиц отряда воробьинообразных (Passeriformes).